Terry kan syfta på:

 Terry (namn)
 Terry (film)
 Terry (företag)

Geografiska platser
 Terry, Mississippi
 Terry, Montana

Personer
 Alice Terry
 Aline Terry
 Charles L. Terry
 Chris Terry
 Clark Terry
 David D. Terry
 Ellen Terry
 Fernando Belaúnde Terry
 Jason Terry
 John Terry
 Lee Terry
 Phillip Terry
 Quinlan Terry
 Simon Terry
 William L. Terry

Se även 
 Terry County